Stahlbrunnen ist der Name folgender

Brunnen:

 Stahlbrunnen in Bad Berka, Landkreis Weimarer Land, Thüringen, siehe Goethe-Brunnen (Bad Berka)
 Stahlbrunnen (Bad Homburg vor der Höhe) in Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Stahlbrunnen (Bad Schwalbach) in Bad Schwalbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Schwalbach
 Stahlbrunnen (Bad Staffelstein) in Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Staffelstein
 Lamscheider Stahlbrunnen, siehe Sauerbrunnen (Leiningen)#Geschichte

Quellen:
 Stahlquelle in Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen, Bayern, siehe Bad Bocklet #Balthasar-Neumann-Quelle
 Stahlbrunnen (Ellenberg), Waldquelle des Stahlbrunnenbachs zum Häslebach zur Ellenberger Rot, Gemeindegebiet von Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg